Le terme hardi désigne notamment :

Patronyme 
Le patronyme français Hardi ou le Hardi provient du surnom de quelqu'un de téméraire, de hardi.

Le patronyme arabe al-Hardi ou Hardi (الحردي ) provient du surnom de quelqu'un de boudeur.

 Mohamed Hardi (1943-1996), homme politique algérien ;
 Mohammad Hardi Jaafar (1979-), footballeur international malaisien.

Marine 
 Hardi, navire de ligne français, en service de 1750 à 1786.

Patronyme arabe
Patronyme français